Паруйр, сын Скайорди () — согласно армянской легендарной традиции 42-й царь Армении в 612 году до н. э. из династии Хайкидов.

Имя 
Имя «Паруйр», как было предположено Капанцяном, выводится из имени скифского вождя Партатуа. Играр Алиев находит такой вывод убедительным. Игорь Дьяконов, наоборот, полагает подобное заимствование сомнительным, а вопрос о происхождении имени открытым. Паруйра Скайорди можно понять двусмысленно Паруйр “ сын великана ” или сын сака ”.

История 
«Паруйру сыну Скайорди, первому венценосцу Армении» посвящена 21 глава «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци, согласно которой он был первым армянским царём и жил во времена падения Ассирии в конце VII века до н. э.
«Последним из живших во время ассирийского царства, со времён Шамирам и Нина, был наш Паруйр при Сарданапале. Он оказал немалую помощь мару Варбаку, который отнял у Сарданапала его царство... Варбак родом из одной из крайних, небольших, но сильно укреплённых областей Мидии, муж хитрейший в житейских делах, замечательный в бою, зная женоподобный нрав и сладострастную изнеженность слабохарактерного Конхолероса, хитростью и щедрыми дарами окружает себя приверженцами из людей мужественных и полезных, которые в то время, как известно, твёрдо правили ассирийской монархией.
Он склоняет на свою сторону храброго нахарара нашего Паруйра, обещая ему царские почести и венец, и многих мужественных воинов, искусно владеющих копьём, луком и мечом».

Микаэл Чамчян в первом томе своей «Истории», изданной в Венеции в 1785 году, приводит список древнейших правителей Армении с указанием продолжительности их царствования. Борис Пиотровский предполагает, что Чамчян, возможно, имел в своём распоряжении неизвестный нам источник, указывающий на точные даты правления этих царей. Начало правления Паруйра Чамчян относит к 748 году до н. э., а смерть Ашшурбанапала (Хоренский, как и все античные писатели, называет его Сарданапалом) к 743 году до н. э., таким образом, ошибаясь в 130 лет. Отмечается близость текста Хоренаци о Паруйре Скайорди к хронике Евсевия Кесарийского (в свою очередь заимствованной у Ктесия и Диодора Сицилийского), что позволило ряду армянских историков (К. Патканов, Г. Халатьянц) считать этот сюжет Хоренаци полностью заимствованным и лишённым основания. Пиотровский отмечает, что подобные претензии к Хоренаци неправомерно основаны на переносе современных требований к историческому повествованию на средневековых историков, в то время как во времена Хоренаци историки писали так же, как и он. Согласно Пиотровскому, сопоставления текста Хоренаци с текстами античных историков убеждают нас, что Хоренаци взял за основу известный ему текст Евсевия и дополнил сведениями из других источников: не дошедших до нас хроник и народных легенд. Под Варбакой следует понимать либо мидийского военачальника, либо царя Киаксара, либо собирательно обоих.

Если Евсевий приводит только одного союзника Киаксара (Варбака) - Набопаласара, то  Хоренаци не упоминает о вавилонском царе, но говорит об армянине Паруйре Скайорди, причём, в некоторых рукописях это имя пишется раздельно - "Скай орди", что в переводе значит "сын скифа" или "сын исполина". Согласно Хоренаци сам Скайорди был современником ассирийских царей Синаххериба и Асархаддона, и был не царём, а князем страны, граничащей с Ассирией. Его сын, Паруйр, был современником Ашшурбанапала. В это время Урарту и Ассирия находились в тяжёлом положении, что привело к усилению скифских племён. Согласно Пиотровскому, возможно это и послужило основанием для армянской традиции считать первым царём внука скифа. Вероятно Паруйр был царём одной из маленьких стран, входящих в Урарту, в непосредственной близости от страны Арме, либо являлась самой Арме, а созвучность Арме и Армении послужила основанием считать Паруйра первым царём Армении. После помощи Паруйра мидянам и вавилонянам в разгроме Ассирии он получил самостоятельность и царский венец в 612 году до н. э.

Игорь Дьяконов также полагает возможным, что в тексте Хоренского сохранились воспоминания о союзе армянских царей с мидянами, и что в Армении в мидийское время существовала не сатрапия, а независимое царство, возглавляемое армянским или армяно-скифским царём Паруйром Скайорди. Джеймс Рассел (en) приводит главу о Скайорди у Хоренаци как пример того, как армянская традиция сохранила историческое предание за 1000 лет до появления армянской письменности.

Примечания 

Айказуни
Правители Азии VII века до н. э.
Правители Азии VIII века до н. э.
Цари Армении